Oiden ist der Name folgender Orte:

 Oiden (Linz), Ortslage bei Linz, Oberösterreich
 Oiden (Gemeinde Amstetten), Ortsteil von Amstetten, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Siehe auch:
 Olden